Komin je lahko:

 Komin - otok in vas na Ljubljanskem barju
 Komin, Ploče (Hrvaška)
Komin, Sveti Ivan Zelina (Hrvaška)